Uchtdorf steht für:
 Uchtdorf, ein Ortsteil der Stadt Tangerhütte im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt
 Uchtdorf (Rinteln), einen Ortsteil der Stadt Rinteln im Landkreis Schaumburg in Niedersachsen
 den alten deutschen Namen des Dorfes Lisie Pole, heute Teil der Gmina Chojna in der polnischen Woiwodschaft Westpommern

Uchtdorf ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter F. Uchtdorf (* 1940), deutsch-US-amerikanischer Pilot und Religionsführer